И́ржи Гро́шек ( или Jiri Grosek, другие варианты написания — Hrosek, Hroszek, Groszek) — литературная маска, творческий псевдоним и мистификация, согласно которой Иржи Грошек является известным чешским писателем и кинематографистом.

Биография 
В первом романе Грошека приводится биография автора, согласно которой он родился в Праге в 1958 году. Учился в Карловом университете, с 1982 года работал осветителем на студии «Баррандов». В 1988 году получил приз жюри критиков на кинофестивале в Сан-Себастьяне за короткометражный фильм «Жизнь двенадцати брандмейстеров». В последующие годы Иржи Грошек сочетал учёбу с успешным ведением рекламного бизнеса, участвовал в ряде международных культурных проектов. Широкую литературную известность Грошек приобрел после выхода в 1998 году первого романа предполагаемой трилогии «Лёгкий завтрак в тени некрополя», который стал бестселлером в Чехии, а затем был переведён на другие (восемь) европейских языков (в том числе и на русский).

Появление этих данных повлекло за собой ряд статей, в которых критики и журналисты пытались донести читателю, кто есть автор на самом деле (совсем не чех, а петербуржец, 1960 года рождения, учился в начале 90-х в Литературном институте им. А. М. Горького, и тому подобное). Однако после выхода всей трилогии необходимость в подобных разоблачениях отпала, так как литературная интрига, связанная с Иржи Грошеком, была реализована на страницах романа.

Об авторе, скрывающемся под литературной маской Иржи Грошек, известно, что зовут его Игорь, и родился он действительно в 1958 году; женат (Владимирова А., указанная как переводчик романов чешского автора на русский язык), и имеет персидского кота.

Критика 
После выхода в свет «Лёгкого завтрака» и завязавшейся интриги возле чешского происхождения автора критики пытались обвинить Иржи Грошека в «паразитировании» на чешской литературе, на любви читателей к «знаменитой чешской иронии».

Библиография 
Практически все книги Иржи Грошека, вышедшие в России, изданы в «Азбуке». Последние книги были изданы в так называемой «красной серии», авторы которой позиционируются с точки зрения любви «бросать вызов сложившимся литературным канонам и стереотипам».

Первый роман Грошека вышел в 2001 году, с тех пор вышло ещё три (и повесть):
 роман «Легкий завтрак в тени некрополя», 2001 год;
 роман «Реставрация обеда», 2002 год; впоследствии роман был дополнен, и в 2009 году вышел как «Большая реставрация обеда»;
 сборник «Файф и Пять фацеций «а-ля рюсс» (состоящий из романа «Файф-о-клок», повести «Пять фацеций «а-ля рюсс»), 2005 год; в издании 2009 года в сборник также вошли пять интервью с Иржи Грошеком;
 роман «Помпеи нон грата», 2009 год;
 сборник рассказов «Занимательная мифология. Древняя Греция», 2011 год.

В 2009 году все романы Иржи Грошека были изданы в издательстве «Амфора». А с недавних пор романы вышли и на mp3: издательство «Нигде не купишь» выпустило уже две аудиокниги с текстами писателя.

Примечания

Ссылки 

 
 

Литераторы, известные под псевдонимами
Литературные маски